El nombre de Ermita de San Antonio o San Antón es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas, bajo la advocación de San Antonio (generalmente San Antonio Abad o San Antonio de Padua).

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de San Antonio de Padua, ermita en la ciudad de Ceuta,
 Ermita de San Antonio Abad, ermita en la localidad de Alcoy, Alicante;
 Ermita de San Antonio, ermita en la localidad de Almazora, Castellón;
 Ermita de San Antonio, ermita en la localidad de Benigánim, Valencia;
 Ermita de San Antonio, ermita en la localidad de Castellnovo, Castellón;
 Ermita de San Antonio de Martiartu, ermita en Erandio, Vizcaya;
 Ermita de San Antonio Abad, ermita en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria;
 Ermita de San Antonio Abad, en La Matanza de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife
 Ermita de San Antonio Abad, ermita en la localidad de Lucena del Cid, Castellón;
 Ermita de San Antonio de la Florida, ermita en la ciudad de Madrid;
 Ermita de San Antonio, ermita en la localidad de Montehermoso, Extremadura;
 Ermita de San Antonio de Abiña, ermita en Pedernales, Vizcaya;
 Ermita de San Antonio, ermita en la localidad de Peñíscola, Castellón;
 Ermita de San Antonio, ermita de la localidad de "Cercedilla", Madrid;
 Ermita de San Antonio, ermita de la localidad de "Navacerrada", Madrid;
 Ermita de San Antonio de Padua, ermita en la localidad de Robledo de Chavela, Madrid;
 Ermita de San Antonio, ermita en la localidad de Sot de Ferrer, Castellón;
 Ermita de San Antonio, ermita de la localidad de Villafamés, Castellón.
 Ermita de San Antón, ermita de la localidad de Villena, Alicante.
 Ermita de San Antonio Abad, ermita en la localidad de Vistabella del Maestrazgo, Castellón.